Кэ́ти Куи́нн Ло́ус (; ) — американская актриса, театральный режиссёр и кинопродюсер. Наиболее известна по роли Куинн Перкинс в телесериале Шонды Раймс «Скандал» (2012—2018).

Жизнь и карьера 
Лоус родилась в Куинсе, Нью-Йорк и дебютировала на телевидении в 2004 году. В 2008—2009 годах она имела регулярную роль в недолго просуществовавшем сериале «Лёгкие деньги», а на большом экране появилась в фильмах «Трансформеры: Месть падших» и «Супер 8». Лоус также появилась во множествах телешоу, таких как «Морская полиция: Спецотдел», «Говорящая с призраками», «Касл», «Ищейка», а также «Анатомия страсти» и «Частная практика», производства Шонды Раймс. Лоус закончила Нью-Йоркский университет со степенью бакалавра искусств.

Лоус наиболее известна благодаря своей роли Куинн Перкинс в телесериале Шонды Раймс «Скандал», в котором снималась с 2012 по 2018 год. До получения этой роли Лоус работала няней у Конни Бриттон и меняла подгузники её приёмному ребёнку.

С 23 июня 2012 года Кэти замужем за актёром Адамом Шапиро. У супругов есть двое детей — сын Элби Куинн Шапиро (род. 02.10.2017) и дочь Вира Фэй Шапиро (род. 22.11.2020). До рождения сына в октябре 2017 года, Лоус перенесла выкидыш на третьем месяце беременности.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета